Слэ́йви (по-английски изначально писалось Slavé, из французского, но поскольку слово путали с другим словом, Slave, было принято написание Slavey) — индейский язык из атабаскских языков, распространён среди народа слэйви, проживающего на Северо-западных территориях в Канаде, где за ним закреплён официальный статус.

Для записи языка используется либо канадское аборигенное письмо, либо латинский алфавит.

Северный слэйви и южный слэйви 
Северный слэйви распространён в племени сахту, проживающего в округе Маккензи вдоль реки Маккензи на Северо-Западных территориях Канады — от Тули, вдоль Большого Медвежьего Озера и в горах Маккензи.

Число носителей: 770 (канадская перепись 2016 года).

Другие наименования: Slavi, Dené, Mackenzian, Slave.

Южный слэйви или Dene-thah распространён в регионе Большого Невольничьего озера, в верховьях реки Маккензи и в её высохшем русле в округе Маккензи на северо-востоке Альберты и северо-западе Британской Колумбии.

Число носителей: 950 (канадская перепись 2016 года).

Алфавит слэйви основан на латинской графике: A a, B b, C c, Ch' ch', D d, ddh, Dh dh, Dl dl, Dz dz, E e, G g, gh, H h, I i, J j, K k, K' k', L l, Ł ł, M m, Mb mb, N n, Nd nd, O o, R r, S s, Sh sh, T t, Th th, Tł tł, Tł' tł', Ts ts, Ts' ts', Tth tth, Tth' tth', T' t', U u, W w, Y y, Z z, Zh zh, ʔ. Назализация гласных обозначается седилем под буквой, а тон — акутом над ней.

Примечания

Литература 
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Rice, Keren. (1989). A grammar of Slave. Mouton grammar library (No. 5). Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN 3-11-010779-1.
 Howard, Philip G. A Dictionary of the Verbs of South Slavey. Yellowknife: Dept. of Culture and Communications, Govt. of the Northwest Territories, 1990. ISBN 0-7708-3868-5
 Isaiah, Stanley, et al. Golqah Gondie = Animal Stories — in Slavey. Yellowknife: Programme Development Division, Government of the Northwest Territories, 1974.
 Monus, Vic, and Stanley Isaiah. Slavey Topical Dictionary: A Topical List of Words and Phrases Reflecting the Dialect of the Slavey Language Spoken in the Fort Simpson Area. [Yellowknife: Government of the Northwest Territories, Canada?], 1977.
 Northwest Territories. South Slavey Legal Terminology. [Yellowknife, N.W.T.]: Dept. of Justice, Govt. of the Northwest Territories, 1993.
 Northwest Territories. Alphabet Posters in the Wrigley Dialect of the Slavey Language. [Yellowknife?]: Dept. of Education, Programs and Evaluation Branch, 1981.
 Sabourin, Margaret. Readers: Slavey Language. Yellowknife: Dept. of Education, Programme Development Division, 1975.
 Tatti, Fibbie, and Philip G. Howard. A Slavey Language Pre-Primer in the Speech of Fort Franklin. [Yellowknife]: Linguistic Programmes Division, Dept. of Education, Northwest Territories, 1978.
 Pranav Anand and Andrew Nevins. Shifty Operators in Changing Contexts. Massachusetts Institute of Technology. https://web.archive.org/web/20050517022822/http://www.fas.harvard.edu/~lingdept/IndexicalityWorkshop/anandnevins04.pdf

Языки Канады
Атабаскские языки